Trierweiler peut désigner :

Lieux 
 Trierweiler, municipalité allemande de Rhénanie-Palatinat.

Patronymes 
 Denis Trierweiler, philosophe spécialiste de la pensée de Hans Blumenberg et journaliste français à Paris Match.
 Valérie Trierweiler (1965-), journaliste française, ancienne compagne de l'homme politique François Hollande, président de la République française (2012-2017).

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand